

Різне 
 Бот ( — «човен») — невеликий моторний, вітрильний або веслувальний човен.
 Бот — релігійна буддистська будівля, храмове святилище.
 Бот, ботан, ботанік — принизливе прізвисько школяра або студента, який, на думку оточуючих, занадто багато часу приділяє навчанню.
 Бот ( — «чобіт») — вид взуття, чоботи панчохою, широкі високі черевики або калоші. Слово вживається в переносному значенні стосовно будь-якого взуття.

Автоматизація 
 Бот (, від robot — «робот») — програма, що виконує автоматично й/або за заданим розкладом які-небудь дії, і має в цьому якусь подібність із людиною.
 Бот — програма або частина програми, що імітує партнерів у багатокористувальницьких комп'ютерних іграх.
 Віртуальний співрозмовник — роботизована програма в електронних конференціях (див. також тест Тюрінга).
 Соціальний бот — несправжній акаунт, що імітує справжню людину у соцмережах
 Бот — у науковій фантастиці — роботизований космічний корабель, синонім терміну зонд.

Література 
 «Бот» — технотрилер українського письменника Максима Кідрука.
 «Бот: Ґуаякільський парадокс» — роман-продовження технотрилера «Бот» українського письменника Максима Кідрука.

Фільми 

 «Я — бот» — фільм-розслідування (спільний проєкт Слідства. Інфо та Громадського), у якому розповідається про те, як працюють українські ботоферми та хто з політиків користується їхніми послугами.

Прізвище 
 Брати Андріс і Ян Бот (, Jan Both) — голландські художники XVII століття.

Топоніми 

 Бот (, , ) — муніципалітет в Іспанії.
 Бот () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш.

Див. також 
 Вікіпедія:Боти — статус Вікіпедії.
 BOT
 Боте